Перлит:
 Перлит (металлургия) — одна из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов — сталей и чугунов: представляет собой эвтектоидную смесь двух фаз — феррита и цементита (в легированных сталях — карбидов).
 Перлит (порода) — горная порода вулканического происхождения.
 Вспученный перлит — продукт измельчения и термической обработки этой породы; используется в растениеводстве в качестве компонента-рыхлителя в субстратах для выращивания растений.